Садбери может означать:

 Симон Садбери — архиепископ Кентерберийский (1375—1381).

Географические названия 

 Грейтер-Садбери — город в провинции Онтарио (Канада).
 Садбери (округ) — округ в провинции Онтарио (Канада).
 Садбери (кратер) — ударный кратер в Канаде.

Другие значения 
 Барон Садбери — титул в Великобритании